Eloúnda kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Kolokythás, ö, Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Eloúnda, Kreta, Nomós Lasithíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar